Sheena, est un prénom féminin écossais traduit de Jane.

Patronyme 
 Sheena Easton, actrice et chanteuse écossaise ;
 Sheena, reine de la jungle, personnage de comics créé en 1937 par Will Eisner et Jerry Iger ;
 Sheena: Queen of the Jungle, série télévisée avec Irish McCalla en 1955 ;
 Sheena, reine de la jungle, film de John Guillermin en 1984 ;
Sheena, Reine de la Jungle, série télévisée avec Gena Lee Nolin en 2000 ;
 Sheena Fujibayashi, personnage de Tales of Symphonia ;
 Sheena, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.

Dans la littérature 

 Dans le roman de science-fiction Temps, de Stephen Baxter, les Shennas sont un peuple de céphalopodes augmentés, descendants de Sheena 5.

Autres sens 
Sheena, un voilier de plaisance ;
Sheena, Santa Cruz, groupe de punk electro ;
Sheena Is a Punk Rocker, chanson du groupe The Ramones ;

Homophone 
 Ringo Shiina, chanteuse japonaise.

Prénom écossais